Carmen – imię żeńskie hiszpańskiego pochodzenia

Tytuły dzieł 
 Carmen – nowela Prospera Mériméego
 Carmen – opera G. Bizeta z 1875 r.
 Carmen – balet Rolanda Petit z 1949 r. do muzyki z opery G. Bizeta
 Carmen – film z 1918 roku
 Carmen – film z 1983 roku
 Carmen – film z 1984 roku
 Carmen – film z 2003 roku
 „Carmen” – singel rapera Sido
 „Carmen” – singel Stromae’a
 „Carmen” – singel Sarsy
  „Carmen” – singiel Lany Del Rey

Inne 
 Carmen – marka papierosów
 Carmen – gmina w meksykańskim stanie Campeche, którego siedzibą władz jest Ciudad del Carmen
 Carmen – miasto w Kostaryce
 Carmen – miasto w Urugwaju
 Carmen – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Carmen – węgierska grupa muzyczna